Il singolare del torneo di tennis Bangalore Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Grégory Carraz che ha battuto in finale Gilles Elseneer 6-4, 7-64.

Teste di serie

 Noam Okun (secondo turno)
 Grégory Carraz (Campione)
 Jean-François Bachelot (primo turno)
 Ivo Heuberger (semifinali)

 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Bjorn Rehnquist (primo turno)
 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Gilles Elseneer (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangalore Challenger 2003